Ostrow kan syfta på följande platser:

Polen 

 Ostrów (ort i Polen, Lublins vojvodskap), Powiat lubartowski, 
 Ostrów (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap), Powiat opatowski, 
 Ostrów (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap, Powiat proszowicki), 
 Ostrów (kommunhuvudort), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat ropczycko-sędziszowski, 
 Ostrów (ort i Polen, Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat przeworski), 
 Ostrów (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap, Powiat tarnowski), 
 Ostrów (ort i Polen, Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat jarosławski), 
 Ostrów (ort i Polen, Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat przemyski), 
 Ostrów (ort i Polen, Storpolens vojvodskap), Powiat kolski, 
 Ostrów (ort i Polen, Łódź vojvodskap, Powiat Łowicki), 
 Ostrów (ort i Polen, Łódź vojvodskap, Powiat łaski), 
 Ostrów (ort i Polen, Łódź vojvodskap, Powiat sieradzki), 
 Ostrów (kommun), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat ropczycko-sędziszowski,

Tjeckien 

 Ostrov u Macochy, ort, Södra Mähren, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar